La buena vida (pel·lícula de 1996) (1996), pel·lícula espanyola dirigida per David Trueba
 La buena vida (pel·lícula de 2008) (2008), pel·lícula xilena dirigida per Andrés Wood
 La Buena Vida, grup de música donostiarra 
 La buena vida (ràdio), programa radiofònic de la cadena espanyola ABC Punto Radio
 La buena vida (llibre), llibre de l'arquitecte Iñaki Ábalos
 La buena vida (programa), programa de televisió de Plus TV presentat per Paul Martin